
Molekulska formula -{C4H4}- se može odnositi na:

 Ciklobutadien
 Ciklobutin
 Metilenciklopropen
 Tetrahedran
 Vinilacetilen
 Butatrien